Андрейчин () — фамилия.

Известные носители 
 Андрейчин, Андрей Михайлович (1865—1914) — известный печатник-литограф, художник-гравер, издатель и общественно-культурный деятель.
 Андрейчин, Георгий Илькович (1894—1950) — болгарский, американский и советский политический деятель.
 Андрейчин, Любомир (1910—1975) — болгарский лингвист, публицист, один из крупнейших исследователей болгарского языка.
 Андрейчин, Михаил Антонович (род. 1940) — советский и украинский учёный-инфекционист и эпидемиолог, академик Национальной Академии медицинских наук Украины.

Андрейчина 

 Андрейчина, Кира Георгиевна (Райчева; 1934—2007) — болгарский учёный-лингвист, многолетняя преподавательница и доцент Софийского университета, дочь Г. И. Андрейчина.